

Geografia

Austria 
 Mühlbach am Hochkönig – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau

Niemcy 
 Mühlbach – dzielnica Bad Neustadt an der Saale
 Mühlbach – dzielnica Eppingen
 Mühlbach – dzielnica gminy Kiefersfelden w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Karsówka
 Młynowiec

Włochy 
 Mühlbach (Tyrol Południowy)

Osoby 
 Luise Mühlbach – niemiecka pisarka
 Kathrin Mühlbach – niemiecka tenisistka

Zobacz też 
 Hohenwarth-Mühlbach a.M.
 Muhlbach
 Mühlbachl
 Rieschweiler-Mühlbach